Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 900 dans le monde.

 Route régionale 900 en Finlande
  dans certains départements, en France